Леваль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леваль, Жан Франсуа (1762—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон Империи, участник революционных и наполеоновских войн.
 Леваль, Жюль Луи (1823—1908) — французский военный теоретик, генерал. 
 Леваль, Пьер (род. 1936) — судья Апелляционного суда второго округа США.